Senneterre peut désigner :

Senneterre, une ville de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or de la région administrative Abitibi-Témiscamingue.
 Senneterre, une paroisse de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or de la région administrative Abitibi-Témiscamingue.
Rivière Senneterre, un affluent du lac Parent, coulant dans le territoire de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Senneterre, situé sur le cours de la rivière Bell dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Senneterre (canton), canton de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Parc Senneterre, parc public de la ville de Québec, région administrative de la Capitale-Nationale, Québec.
Base minitaire de Senneterre, ex-base militaire situé dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Senneterre, une ancienne orthographe de Saint-Nectaire :
Maison de Senneterre, famille noble française
Henri de Senneterre, duc de la Ferté (1599-1681), maréchal de France et gouverneur de la Lorraine.
Françoise Charlotte de Senneterre (1679-1745), petite-fille du précédent, compositrice française